Bolxïe Sànniki (en rus: Большие Санники) és un poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia, que el 2012 tenia 381 habitants.

Pobles del territori de Khabàrovsk